Брэдли Кайпо Сарбида Таварес (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, участник 11 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.
По состоянию на 3 октября 2022 года занимает 15 строчку официального рейтинга  UFC в среднем весе.

Биография 
Брэд Таварес родился 21 декабря 1987 года в поселении Каилуа на Гавайях.

С юных лет увлекался спортом, во время учёбы в старшей школе Waiakea High School в Хило играл в футбол и занимался лёгкой атлетикой. Подрабатывал агентом по обслуживанию воздушного судна на перроне в компании Hawaiian Airlines. В возрасте 19 лет решил стать профессиональным бойцом ММА.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2007 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом раунде. Дрался в Гонолулу в небольших гавайских промоушенах, из всех поединков неизменно выходил победителем.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке пять побед без единого поражения, в марте 2010 года Таварес стал участником 11 сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. В отборочном поединке менее чем за минуту взял верх над Джорданом Смитом и под общим десятым номером был выбран в команду Чака Лидделла.

Прошёл следующих двоих соперников по турнирной сетке, тогда как в полуфинальном бою сдачей уступил Корту Макги.

Ultimate Fighting Championship 
Несмотря на проигрыш в полуфинале TUF, Таварес всё же получил возможность подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. В июне 2010 года вышел в клетку против Сета Бачински, которого ранее уже побеждал в рамках реалити-шоу, и на сей раз выиграл у него единогласным решением судей.

В 2011 году нокаутировал Фила Барони, но по очкам проиграл Аарону Симпсону.

В 2012 году судейскими решениями взял верх над такими бойцами как Ян Дон И и Том Уотсон.

В 2013 году единогласным решением выиграл у Рики Фукуды и Роберта Макдэниела.

В 2014 году единогласным решением победил Лоренза Ларкина, но затем его серия из пяти побед прервалась — последовали поражения от Йоэля Ромеро и Тима Боуча.

Несмотря на проигрыши, Таварес продолжил активно выходить в октагон. Так, в 2015 году он отметился победой решением над Нейтом Марквардтом и был нокаутирован будущим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

В период 2016—2018 годов Брэд Таварес сделал серию из четырёх побед подряд, взяв верх над такими известными бойцами как Каю Магальяйнс, Элиас Теодору, Талес Лейтес и Кшиштоф Йотко. Победная серия была прервана в июле 2018 года поражением от Исраэля Адесаньи.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|19-6
|Омари Ахмедов
|Раздельное решение
|UFC 264
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
|Антониу Карлус Жуниор
|Единогласное решение
|UFC 257
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Эдмен Шахбазян
|KO (ногой в голову)
|UFC 244
|
|align=center|1
|align=center|2:27
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-5
|Исраэль Адесанья
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Undefeated Finale
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
|Кшиштоф Йотко
|TKO (удары руками)
|UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje
|
|align=center|3
|align=center|2:16
|Глендейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Талес Лейтес
|Единогласное решение
|UFC 216
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Элиас Теодору
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Redemption Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Каю Магальяйнс
|Раздельное решение
|UFC 203
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Кливленд, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 13-4
|Роберт Уиттакер
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt
| 
|align=center|1
|align=center|0:44
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Нейт Марквардт
|Единогласное решение
|UFC 182
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
|Тим Боуч
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux
|
|align=center|2
|align=center|3:18
|Бангор, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2
|Йоэль Ромеро
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Werdum vs. Browne
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Лоренз Ларкин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Далут, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Роберт Макдэниел
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Индианаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Рики Фукуда
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Том Уотсон
|Раздельное решение
|UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Ноттингем, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Ян Дон И
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|Аарон Симпсон
|Единогласное решение
|UFC 132
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Фил Барони
|KO (удары)
|UFC 125
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Сет Бачински
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Жонатан Жуан
|TKO (удары руками)
|X-1: Temple of Boom 4
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Гонолулу, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Джошуа Феррейра
|Сдача (удушение сзади)
|X-1: Temple of Boom 1
|
|align=center|2
|align=center|2:28
|Гонолулу, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Девин Кауве
|TKO (удары руками)
|Icon Sport: Hard Times
|
|align=center|1
|align=center|1:52
|Гонолулу, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Джон Феррел
|Сдача (удушение сзади)
|Niko Vitale Promotions
|
|align=center|1
|align=center|0:18
|Гонолулу, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Томас Седано
|TKO (удары руками)
|MMAC: Conflict: The Beginning
|
|align=center|1
|align=center|0:40
|Гонолулу, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США